Анџела Габријела Вајт (; 4. март 1985) аустралијска је порнографска глумица и редитељ.

Године 2020. постала је прва порнографска глумица са три награде AVN за најбољег женског извођача године.

Награде

Извори

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1985.
Аустралијске порно глумице
Добитници награде AVN
Пентхаусове љубимице